Anchtifi ist der Name von:

 Anchtifi (Mo'alla), Inhaber eines Grabes in Mo'alla
 Anchtifi (Steinbildhauer), altägyptischer Steinbildhauer
 Anchtifi (Bildhauer), altägyptischer Bildhauer